Gastrochaena är ett släkte av musslor som beskrevs av Lorenz Spengler 1783. Gastrochaena ingår i familjen Gastrochaenidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musslor
Gastrochaena